

Полтавське — село, Єгіндикольський район, Акмолинська область

Полтавське — село, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Полтавське — село, Дніпропетровська область, Межівський район
 Полтавське — село, Донецька область, Амвросіївський район
 Полтавське — село, Луганська область, Сватівський район
 Полтавське — село, Харківська область, Лозівський район
 Полтавське — озеро у лівій заплаві річки Дніпро, Канівський район, Черкаська область